Franciszek – imię męskie
 Franciszek – papież (Jorge Mario Bergoglio)
 Franciszek – film Liliany Cavani (1989)
 Franciszek – film (2015)
 Franciszek – woda mineralna
 Franciszek – duchowny rzymskokatolicki, biskup kijowski

Zobacz też 
 Franciszek I
 Franciszek II
 Franciszek III